Niemcy:
 Duvenstedt – dzielnica Hamburga
 Alt Duvenstedt – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Rendsburg-Eckernförde
 Neu Duvenstedt – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Rendsburg-Eckernförde